Résultats détaillés de l’édition 1905 du championnat de tennis US National qui est disputée du 20 au .

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames 
La championne en titre (1904), May Sutton, directement qualifiée pour le challenge round (grande finale) ne s'est pas alignée pour défendre son trophée.La gagnante de la présente édition est donc celle qui a remporté la all comers' final, c'est-à-dire la finale du tableau préliminaire à élimination directe (en l'espèce Elisabeth Moore face à Helen Homans).

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

1905
US Open
US Open
Compétition de tennis à Newport (Rhode Island)
Compétition de tennis à Philadelphie
1905 aux États-Unis
Juin 1905
Août 1905